De achternaam van de volgende personen
 Fritz Schiesser (1954-), Zwitsers advocaat, notaris en politicus
 Jacques Schiesser (1848-1913), Zwitsers ondernemer
Overige
 Schiesser (onderneming), een Duitse ondergoedproducent

Zwitserse achternaam